Saltillo bezeichnet:

in Mexiko:
Saltillo (Chiapas), Ort im mexikanischen Bundesstaat Chiapas
Saltillo, Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaats Coahuila
Saltillo (Puebla), Ort im mexikanischen Bundesstaat Puebla
Municipio Saltillo, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Coahuila

Orte in den USA:
Saltillo (Indiana)
Saltillo (Mississippi)
Saltillo (Pennsylvania)
Saltillo (Tennessee)
Saltillo (Texas)

 Ꞌ, gelesen „Saltillo“, lateinischer Buchstabe
einen Laut im klassischen Nahuatl, siehe stimmloser glottaler Plosiv
Saltillo (Segelschiff), das Segelschiff, als dessen Kommandant König Juan III. im Jahre 1958 den Atlantik überquerte